Изабела од Еноа (Лил, 5. април 1170- Париз, 15. март 1190) била је супруга Филипа II Августа. Била је кћерка Балдуина V од Еноа и Маргарите I Фландријске.

Породично стабло 

Рођени 1170.
Умрли 1190.
Француске краљице